Латинский союз — многозначный термин:
 Латинский Союз (международная организация) — международная организация, объединяющая страны, говорящие на романских языках
 Латинский союз (Древний Рим) — федерация городов Лация (Италия) в I тысячелетии до н. э.
 Латинский валютный союз (1865—1927) — организация, созданная с целью унификации европейских валют